Assedio di Milano può riferirsi a:

 Assedio di Milano (222 a.C.) – da parte dei consoli romani Gneo Cornelio Scipione Calvo e Marco Claudio Marcello
 Assedio di Milano (268) – a opera di Gallieno ai danni dell'usurpatore Aureolo
 Assedio di Milano (402) – da parte dei Visigoti di Alarico I (guerra gotica del 402), sconfitti da Stilicone
 Assedio di Milano (452) – a opera di Attila re degli Unni
 Assedio di Milano (538-539) – da parte di Uraja durante la guerra gotica del VI secolo.
 Assedio di Milano (1037) – ad opera di Corrado il Salico
 Assedio di Milano (1042-1044) – ad opera dei nobili milanesi contro la plebe capeggiata da Lanzone.
 Assedio di Milano (1158) – primo assedio ad opera di Federico Barbarossa
 Assedio di Milano (1162) – secondo assedio ad opera di Federico Barbarossa
 Assedio di Milano (1523) – episodio della guerra d'Italia del 1521-1526
 Assedio di Milano (1733) – da parte dei franco-sardi contro gli austriaci, durante la guerra di successione polacca
 Assedio di Milano (1848) – conosciuto come "Cinque giornate di Milano", nel corso della prima guerra di indipendenza italiana, da parte delle truppe austriache del generale Josef Radetzky